bloedrode smalboktor
 dennensmalboktor
 geelkop-smalboktor
 geelpoot-smalboktor
 gevlekte smalboktor
 gewone smalboktor
 grote zwarte smalboktor
 ingekeepte smalboktor
 kleine zwarte smalboktor
 korte smalboktor
 roodblauwe smalboktor
 ruitvlek-smalboktor
 slanke smalboktor
 zesvlek-smalboktor
 zwarttip-smalboktor